Чемпионат мира по биатлону 1961 — 3-й чемпионат мира по биатлону, прошёл в шведском Умео 25 февраля 1961 года.

В программе чемпионата была одна дисциплина — мужская индивидуальная гонка на 20 км. По её итогам по трём лучшим результатам от каждой страны сформирован командный зачёт. В соревновании приняли участие 30 спортсменов, представлявших девять стран — восемь европейских и США.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Неофициальный командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты индивидуальной гонки. the-sports.org
 

Февраль 1961 года
События 25 февраля
Международные спортивные соревнования в Умео
Международные соревнования по биатлону в Швеции